Финал Лиги Европы УЕФА 2018 состоялся 16 мая 2018 года на стадионе «Парк-Олимпик-Лионне». Матч был сыгран между французским футбольным клубом «Олимпик Марсель» и испанским «Атлетико Мадрид». Победителем финала стал футбольный клуб «Атлетико Мадрид», который получил право сыграть с победителем Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018 за Суперкубок УЕФА 2018.

Путь к финалу

Матч

Статистика 

</div>

Примечания 

2018
События 16 мая
Май 2018 года
Спорт во Франции в 2018 году
Лига Европы УЕФА 2017/2018